Schwamm steht für:
 Tier aus dem Stamm der Schwämme, insbesondere
 Gewöhnlicher Badeschwamm
 Badeschwamm, Hygieneartikel
 Topfschwamm, Reinigungsartikel
 Schwammerl, Dialektbezeichnung für Speisepilz
 Baumpilz im Speziellen
 Hausschwämme, Befall mit holzzerstörendem Pilz
 Schwamm (Struktur), Strukturform von elastisch-weichen bis festen Materialien
 Steckschwamm für Blumengestecke

Personen:
 Günther Schwamm (1935–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Schwamm (1900–1954), deutscher katholischer Theologe

Siehe auch:
 Menger-Schwamm